Georgi Tadschijewitsch Agsamow (; * 6. September 1954 in Olmaliq; † 27. August 1986 in Sewastopol) war ein sowjetischer Schachmeister.

1971 wurde er in Riga zweiter der Juniorenmeisterschaften der UdSSR. 1976 und 1981 gewann der gelernte Philologe Agsamow die usbekische Landesmeisterschaft.

Er wurde 1982 Internationaler Meister und 1984 als erster Usbeke überhaupt Großmeister. Zwischen 1982 und 1986 konnte er mehrere internationale Turniere gewinnen. Seine höchste Elo-Zahl erreichte er am 1. Januar 1985 mit 2590. Nachdem er ein Schachturnier in Sewastopol beendet hatte, unternahm er eine Bergwanderung, bei der er tödlich verunglückte.

Partiebeispiel 

In der folgenden Partie gewann Agsamow mit den schwarzen Steinen im Turnier von Sotschi 1984 gegen den Exweltmeister Michail Tal.

 Tal–Agsamow 0:1
 Sotschi, 10. Oktober 1984
 Abgelehntes Damengambit (Tarrasch-Verteidigung), D32
 1. c4 c5 2. Sf3 Sf6 3. Sc3 e6 4. e3 Sc6 5. d4 d5 6. cxd5 exd5 7. Le2 cxd4 8. Sxd4 Ld6 9. 0–0 0–0 10. Sf3 a6 11. b3 Te8 12. Lb2 Lc7 13. Dd3 Dd6 14. Tfd1 d4 15. exd4 Lg4 16. g3 Sb4 17. La3 Sxd3 18. Lxd6 Lxd6 19. Txd3 Lb4 20. Lf1 Lf5 21. Sd1 Lxd3 22. Lxd3 Sd5 23. Lc4 Tad8 24. a4 Kf8 25. Kf1 g6 26. a5 Te7 27. h4 h5 28. Kg2 Kg7 29. Kf1 Kf8 30. Kg2 Kg7 31. Kf1 Tc7 32. Kg2 Kf8 33. Kf1 Kg7 34. Kg2 f6 35. Kf1 Te7 36. Kg2 Tc7 37. Kf1 Tcd7 38. Ta4 Le7 39. Ta1 Lb4 40. Ta4 Le7 41. Ta1 Lf8 42. Kg2 Kh7 43. Ta4 Te8 44. Ta1 Lb4 45. Ta4 Le7 46. Ta1 Lb4 47. Ta4 Lf8 48. Ta1 Sb4 49. Sc3 Kg7 50. Ta4 Tdd8 51. Se2 Sd5 52. Ta1 Kh6 53. Kf1 Td7 54. Kg2 Le7 55. Kf1 Ld8 56. Ta4 Lc7 57. Ta1 Lb8 58. Sc1 Sc3 59. Sd3 La7 60. Tc1 Se2 61. Te1 Tde7 62. Ld5 Lxd4 63. Lxb7 Lc3 64. Lxa6 Lxe1 65. Sfxe1 Ta8 66. Sc5 Sd4 67. b4 Txe1+ 68. Kxe1 Sc2+ 69. Kd2 Sxb4 70. Lc4 Txa5 71. Se4 Kg7 72. Le2 Sc6 73. Sc3 Sd4 74. Ld1 Te5 75. Kd3 Se6 76. Lf3 Ta5 77. Ld5 Sf8 78. Lc6 g5 79. hxg5 fxg5 80. Lg2 Ta3 81. Kd2 Se6 82. Sd5 Sd4 83. Lh3 Sf3+ 84. Kc2 Ta2+ 85. Kd3 g4 0:1

Weblinks 
 
 Ausführliches Porträt bei Chessbase

Einzelnachweise 

Schachspieler (Sowjetunion)
Schachspieler
Person (Taschkent)
Sowjetbürger
Geboren 1954
Gestorben 1986
Mann